Die Abkürzung GSV steht für:
 Flughafen Saratow-Gagarin, IATA-Code des Flughafens
 Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- und Verkehrsplanung, deutscher Lobbyverband der Straßenbauindustrie
 Getaktete Stromversorgung, siehe Schaltnetzteil
 Gläubigerschutzvereinigung Deutschland, Verein zur Bündelung von Gläubigerinteressen mit Sitz in Köln
 Global Seed Vault, globaler Saatgut-Tresor auf Spitzbergen, siehe Svalbard Global Seed Vault
 Google Street View, Zusatzdienst zum Kartendienst Google Maps
 Gesamtschrittverfahren, mathematisches Verfahren zur iterativen Lösung von Gleichungssystemen
 einen Göppinger Sportverein, siehe SV Göppingen
 Güteschutzverband Betonschalungen Europa

GSV